Krokabborrtjärn kan syfta på:
Krokabborrtjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun, 
Krokabborrtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn